

Бічер — місто, штат Вісконсин
 Бічер — селище, штат Іллінойс